de huid
 een (gestroopte) vacht of pels
 een dun membraan
 een blad papier
 een laagje op gekookte melk, of chocolademelk
 Zeilen (sterrenbeeld)